Zkratka EMG má více významů:

 Elektromyografie – vyšetřovací metoda, používaná v neurologii
 E-Mail Games – e-mailové hry
 EMG, Inc. – americká firma, vyrábějící kytarové struny a kytarové snímače
 European Musik Group GmbH – hudební vydavatelství
 EMG-ToCo – hudební vydavatelství (dříve EMG, původně Europroduction Music Group)
 Euromedia Group – jeden z největších vydavatelských koncernů v Česku